bitwa pod Mantineją (418 p.n.e.) – w czasie II wojny peloponeskiej
 bitwa pod Mantineją (362 p.n.e.) – w okresie walki Sparty z Tebami o hegemonię w Grecji
 bitwa pod Mantineją (207 p.n.e.) – w wojnie Sparty ze Związkiem Achajskim